Metel·la (família)
Metel·la (filla de Metel Macedònic) esposa de Publi Corneli Escipió Nasica
Cecília Metel·la (germana de Metel Numídic), esposa de Luci Licini Lucul·le (pretor) pare del gran general 
Cecília Metel·la (filla de Metel Baleàric), esposa d'Appi Claudi Pulcre 
Cecília Metel·la (filla de Metel Dalmàtic), esposa de Marc Escaure i de Sul·la